Mantang steht für:

 ein Dorf in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Mantang
 ein Straßenviertel Mantang im Stadtbezirk Dongling der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning, siehe Mantang (Dongling)
 eine indonesische Insel und Distrikt im Regierungsbezirk Bintan, siehe Mantang (Bintan)
 ein Dorf auf der indonesischen Insel Karimun, siehe Mantang (Karimun)